Jiangda bezeichnet:

 Jagda, chinesisch Jiangda (江达乡), Gemeinde im Kreis Sog im Autonomen Gebiet Tibet der Volksrepublik China
 Jiangda (Gongbo'gyamda) (江达乡), Gemeinde im Kreis Gongbo'gyamda im Autonomen Gebiet Tibet der Volksrepublik China
 Jomda, chinesisch Jiangda (江达县), Kreis der Stadt Qamdo im Autonomen Gebiet Tibet der Volksrepublik China